Comitatul Nelson, conform originalului din limba engleză, Nelson County, se poate referi la unul din cele trei comitate din Statele Unite ale Americii cu același nume

 Comitatul Nelson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Nelson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Nelson, statul  -- (Categorie și format)

Alte utilizări 

 Nelson County, o marcă de whiskey bourbon

Vezi și 

 Nelson (dezambiguizare)